Sophie Dieuaide (1962-), auteur de livres comiques pour enfants ;
 Sylvain Dieuaide (?-), acteur, réalisateur et scénariste français.
Patronyme français